

Geografia
 I Ciotti – nome con cui è conosciuta Mortola Superiore, frazione di Ventimiglia, provincia di Imperia in Liguria

Persone
 Éric Ciotti (1965) – politico francese
 Francesco Ciotti (1833-1913) – attore italiano
 Giovanni Battista Ciotti (dopo il 1560–dopo il 1625) – editore e tipografo italiano del XVI secolo
 Giulio Ciotti (1976) – saltatore in alto italiano, fratello gemello di Nicola
 Luca Ciotti (1964) – astrofisico italiano
 Luigi Ciotti (1945) – presbitero e attivista italiano, fondatore del Gruppo Abele e dell'Associazione Libera
 Marziano Ciotti (1839-1887) – patriota italiano, componente della spedizione dei Mille
 Nicola Ciotti (1976) – saltatore in alto italiano, fratello gemello di Giulio
 Roberto Ciotti (1953-2013) – chitarrista italiano
 Sandro Ciotti (1928-2003) – giornalista, calciatore, radiocronista e telecronista sportivo e musicale italiano
 Vincenzo Fani Ciotti, nome d'arte Volt (1888-1927) –  poeta, scrittore e giornalista italiano